Молдо́ва — топонім у Східній Європі. Стара українська назва — Молда́ва (), Молда́вія (, ).

Історія 
 Молдова — держава у Східній Європі
 1346—1859: Молдавське князівство 
 1859—1881: Об'єднане князівство Волощини та Молдови
 1917—1918: Молдовська Демократична Республіка 
 1924—1940: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка — у складі УРСР.
 1940—1941, 1944—1991: Молдавська Радянська Соціалістична Республіка 
 з 1991: Придністровська Молдавська Республіка

Транспорт 
 «Молдова» — колишній фірмовий пасажирський поїзд № 48/47 сполученням Кишинів — Москва

Топоніми

Східна Молдова — сучасна республіка Молдова.

Західна Молдова — географічна область (край).
 Молдова — притока річки Серет

Примітки